Decianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Macrinius Decianus († nach 260), römischer Statthalter
 Lucius Silius Decianus, römischer Suffektkonsul 94